65. Memorijal Borisa Hanžekovića je međunarodni atletski miting održan 7. i 8. rujna 2015. u Zagrebu.  To je bilo dotad najjače izdanje toga turnira. jer je svoj nastup na memorijalu potvrdilo 18. osvajača odličja sa Svjetskog prvenstva u atletici 2015. u Pekingu., a Sandra Perković Sergej Šubenkov, Fabijana Murer i Asafa Powell najavili su svoj dolazak i obaranje rekorda mitinga. Miting je započeo u ponedjeljak, 7. rujna 2015. na zagrebačkim fontanama, gdje je u 19 sati po srednjoeuropskom vremenu započelo natjecanje u bacanju kugle. Na fontanama je najbolji bio novozelanđanin Tom Walsh, koji je u zadnjem hicu bacio 21,62 metra i obranio prošlogodišnji naslov u Zagrebu. Drugog dana mitinga, 8. rujna, natjecanja su se održavala na igralištu ŠRC Mladost, a oborena u tri rekorda mitinga.

Rezultati

Trkačke discipline

100 metara

200 metara

400 metara

Bacačke disciplina 
Bacanje kugle se, kao jedina disciplina, održavalo 7. rujna u 19 sati kod zagrebačkih fontana, a natjecalo u konkurenciji muške kugle natjecalo se dvanaest kuglaša.

<div style="float:left;text-align:left;padding-right:5px">

Izvori 

Športska natjecanja u Zagrebu